Колонија Ермита има више значења:

 Колонија Ермита (Тенанго де Дорија), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија Ермита (Апаско), насеље у савезној држави Мексико у Мексику